Jacques Laurent Louis Augustin Vial, né le  à Antibes dans les Alpes-Maritimes et mort le  dans cette même ville, est un général français de la Révolution et de l'Empire.

Biographie

Du sous-lieutenant au chef d'escadron 

Il commence sa carrière le  en tant que sous-lieutenant au  d'infanterie de ligne, ci-devant Bresse avec lequel il effectue de 1792 à 1794 l'expédition de Sardaigne et la campagne de Corse. Blessé le  durant les combats autour de Saint-Florent, il est fait prisonnier par les Anglo-paolistes. Libéré le , il fait les campagnes de l'an IV et de l'an V à l'armée d'Italie sous les ordres de son frère Honoré Vial.

Le  il est nommé lieutenant au  de cavalerie et participe à l'expédition d'Égypte au sein de l'armée d'Orient. Blessé lors de la prise d'Alexandrie le , il est promu capitaine le  et devient aide de camp du général Lagrange le 16. Le  il devient chef d'escadron. Après son retour en France, il prend le commandement d'un escadron du  de cavalerie qui deviendra, en 1803, le  de dragons. Il reçoit la Légion d'honneur le .

Général de l'Empire 

Vial fait les campagnes d'Autriche en 1805, de Prusse et de Pologne en 1806 et 1807. Le  il devient colonel du  de chasseurs à cheval puis est créé baron d'Empire le  et officier de la Légion d'honneur le  suivant. Passé à l'armée d'Espagne, il combat à Bilbao et lors de la bataille de Medellín avant d'être promu au grade de général de brigade le . 

Ayant pris le commandement de la  de la  du  de cavalerie de la Grande Armée, il fait la campagne de Saxe mais retourne dans le sud de la France avec son transfert à la tête d'une brigade de la  de cavalerie de l'armée des Pyrénées. Lors de la bataille d'Orthez en 1814, il commande sa brigade de cavalerie. Durant les Cent-Jours, il est à la tête de la  de cuirassiers de la  du  de cavalerie de l'armée du Nord avec laquelle il fait la campagne de Belgique.

Au service du roi 

Après le licenciement de l'armée, il est mis en non activité et promu lieutenant-général. Commandant militaire du département des Basses-Alpes, il devient réserviste en 1836 puis élevé à la dignité de grand-officier de la Légion d'honneur le . Il meurt à Antibes le .

Généalogie 

Fils de Sébastien Vial, procureur du Roi et de Blanche Rigues, il est le frère du général Honoré Vial. Marié, il aura une fille.

Annexes

Liens externes 

 Jacques Laurent Louis Augustin Vial sur empire.histofig
Jacques Laurent Louis Augustin Vial sur orthez-1814
Jacques Laurent Louis Augustin Vial sur univers-france
 Armoiries de Jacques Vial

Bibliographie 
 
 Georges Six, Dictionnaire biographique des Généraux et Amiraux français de la révolution et de l'empire (1792-1814), Gaston Saffroy, Paris, 1974,  
 Journal d'un mois de campagne septembre- par le général Jacques Laurent Louis Augustin Vial
 .

Notes et références 

Général du Premier Empire promu en 1813
Naissance en août 1774
Naissance à Antibes
Décès en mai 1852
Décès à 77 ans
Décès à Antibes
Grand officier de la Légion d'honneur
Nom gravé sous l'arc de triomphe de l'Étoile
Baron de l'Empire